Pinheiros puede hacer referencia a:

 Pinheiros - municipio en Espírito Santo, Brasil.
 Pinheiros - subprefectura de la ciudad de São Paulo, Brasil.
 Pinheiros - distrito de la ciudad de São Paulo, Brasil.
 Pinheiros - barrio de la ciudad de São Paulo, Brasil.
 Pinheiros - freguesia del municipio de Monção, Portugal.
 Pinheiros - freguesia del municipio de Tabuaço, Portugal.

Otros:
 Río Pinheiros - río brasileño que atraviesa la ciudad de São Paulo.
 Marginal Pinheiros - Avenida de la ciudad de São Paulo.
 Esporte Clube Pinheiros - Club de la ciudad de São Paulo, antiguo Sport Clube Germânia.
 Pinheiros/PR - antiguo club de fútbol brasileño de Curitiba, Paraná.

Otros
Pinheiro